Zwart ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianus Zwart (1903–1981), niederländischer Maler
 Harald Zwart (* 1965), norwegischer Regisseur und Produzent
 Henk Zwart (1924–2012), niederländischer Geologe
 Jan Zwart (1877–1937), niederländischer Organist und Komponist
 Klaas Zwart (* 1951), niederländischer Unternehmer und Rennfahrer
 Koos Zwart († 2014), niederländischer Aktivist
 Laura de Zwart (* 1999), niederländische Volleyballspielerin
 Martijn de Zwart (* 1990), niederländischer Fußballtorhüter
 Piet Zwart (1885–1977), niederländischer Typograf und Innenarchitekt
 Willem de Zwart (1862–1931), niederländischer Maler, Radierer, Aquarellist und Zeichner
 Willem Hendrik Zwart (1925–1997), niederländischer Organist und Komponist

Siehe auch:
 Swart